Вильярдесьервос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальеда. Занимает площадь 86 км². Население — 479 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento
 Web Villardeciervos.org

Муниципалитеты Саморы